Als Bestellerprinzip wird bezeichnet:
 Bestellerprinzip (Immobilienwirtschaft), eine 2015 in Deutschland in Kraft getretene gesetzliche Neuregelung zu Provisionen in der Immobilienbranche.
 Bestellerprinzip (Nahverkehr), das seit der Regionalisierung 1996 in Deutschland eingeführte Verfahren, nach dem ÖPNV-Aufgabenträger Leistungen im Nahverkehr bei den Verkehrsunternehmen bestellen.